Cloud Commander — двухпанельный файловый менеджер для операционных систем: Linux, Windows и Mac OS. Программа написана на языке программирования JavaScript. Cloud Commander является свободным программным обеспечением и распространяется под лицензией MIT.

Особенности 
 Клиент-серверная архитектура позволяющая подключаться удаленно к файловому менеджеру.
 Работа в браузере.
 Настраиваемая авторизация.
 Использование технологий diff  и Web Storage для ускорения операций считывания и записи файлов.

Возможности 
 Меню по правой кнопке мыши.
 Быстрый просмотр текстовых файлов и изображений.
 Работа с локальными файлами.
 Работа с облачными хранилищами (Dropbox, Google Drive).
 Встроенный эмулятор терминала.
 Встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса.
 Drag-and-drop.

Используемые программные компоненты 
 Socket.IO
 Node.js — интерпретатор.
 Ace — текстовый редактор.
 jq-console - эмулятор терминала.

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный сайт Cloud Commander.
 Проект Cloud Commnader на GitHub.

Свободное программное обеспечение, написанное на JavaScript
Двухпанельные файловые менеджеры
Свободные файловые менеджеры
Программное обеспечение с лицензией MIT